Habgier bezeichnet:

 Habgier, übersteigertes Streben nach materiellem Besitz
 Habgier (Wohmann), Erzählung von Gabriele Wohmann
 Tatort: Habgier, Fernsehfilm aus der Kriminalreihe Tatort
Siehe auch:
 Tödliche Habgier